Головчино (Белгородская область) — село Грайворонского района Белгородской области
 Головчино (Белоруссия) — село в Могилёвской губернии

См. также 
 Битва при Головчине